Simiutakasik bezeichnet:
 Simiutakasik (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Simiutakasik (Insel, Appasiorfik), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Simiutakasik (Insel, Qasigialik) (auch Simiutaa), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland